Im Feld ist der Name folgender Orte: 

 Im Feld (Gemeinde Niederneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Im Feld (Gemeinde Altmünster), Ortsteil der Marktgemeinde Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Im Feld (Gemeinde Miesenbach), Ortsteil der Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Imfeld